Рамаз Шалвович Гветадзе (род. 30 апреля 1952 года) — российский -ортопед, специалист в области дентальной имплантации, член-корреспондент РАН (2016).

Выпускник стоматологического факультета Московского медицинского стоматологического института.

Заместитель директора ЦНИИСиЧЛХ, профессор кафедры стоматологии Сеченовского университета.

Внес большой вклад в развитие отечественной зубной имплантации.

Автор 42 научных трудов, 2-х авторских свидетельств и 3-х патентов на изобретение.

Под его руководством защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций.

Член редколлегий журналов «Стоматология», «Российский вестник дентальной имплантологии», член ученого совета и член диссертационного совета Д 208.111.01 при ЦНИИСиЧЛХ.

Награды 
 Орден Дружбы (2016)
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (в составе группы, за 2006 год) — за разработку и внедрение реконструктивных операций и методов имплантаций при устранении врожденных и приобретенных дефектов и деформаций челюстно-лицевой области
 Заслуженный врач Российской Федерации (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Преподаватели 1-го МГМУ